Дубровка — посёлок в Белохолуницком районе Кировской области.

Расположен на левом берегу Вятки в 47 км к северо-северо-востоку от Белой Холуницы. Имеется тупиковая подъездная дорога к посёлку от автодороги Белая Холуница — Кирс.

История 
Посёлок городского типа с 1966 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2005 году.

Население 

В 1970 году — 3236 человек, в 1979 году — 2750 человек.

Примечания 

Населённые пункты Белохолуницкого района
Бывшие посёлки городского типа Кировской области